Without You ():
 «Without You» — мемуары Энтони Рэппа.
 «Without You» — фильм 2008 года Таля Рознера.

Музыка

Песни 

 Without You (песня Дэвида Гетта) — песня написана совместно с Ашером.
 Without You (песня Badfinger) — песня группы «Badfinger», многократно перепевалась разными исполнителями, в том числе Гарри Нилссоном и Мэрайей Кэри.
 Without You (песня Авичи) — песня шведского диджея и музыкального продюсера Авичи, записанная при участии шведского певца Сандро Кавацца.
 
 Without You (песня Дэвида Боуи)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Without You (песня Van Halen)
 «Without You» — Breaking Benjamin, альбом Dear Agony
 «Without You» — Брюс Спрингстин, альбом Blood Brothers
 «Without You» — Busted, альбом Busted
 «Without You» — Кристина Агилера, альбом Back to Basics
 «Without You» — сингл Dogzilla
 «Without You» — The Doobie Brothers, альбом The Captain and Me
 «Without You» — Eurogliders, альбом Pink Suit Blue Day
 «Without You» — сингл Girlfriend
 «Without You» — Гордон Лайтфут, альбом Salute
 «Without You» — сингл Джонни Тиллотсона
 «Without You» — Кевин Рудольф, альбом In the City
 «Without You» — Kimberley Locke с Clay Aiken, альбом One Love
 «Without You» — Лаура Паузини, альбом From the Inside
 «Without You» — Mad Caddies, альбом Keep It Going
 «Without You» — Nicole Wray, альбом-саундтрек из фильма Why Do Fools Fall in Love
 «Without You» — Пикси Лотт, альбом Turn It Up (Digital Deluxe Edition)
 «Without You» — Three Days Grace, альбом Life Starts Now
 «Without You» — песня X Japan
 «Without You» — из мюзикла Моя прекрасная леди
 «Without You» — из мюзикла Rent
 «Without You (Not Another Lonely Night)» — Franke and the Knockouts

Альбомы 
 «Without You» — двенадцатый студийный альбом Карен Джой Моррис.

См. также 
 «Ohne dich» — Rammstein